Chorus — альбом гурту Erasure, випущений 1991 року.

Список пісень 

 «Chorus» — 4:26
 «Waiting For the Day» — 3:50
 «Joan» — 3:50
 «Breath of Life» — 4:07
 «Am I Right?» — 4:18
 «Love to Hate You» — 3:56
 «Turns the Love to Anger» — 3:56
 «Siren Song» — 4:44
 «Perfect Stranger» — 4:05
 «Home» — 4:14

Позиція в чартах

Посилання

Примітки 

Альбоми Erasure